Ernest L. Martin (20 de abril de 1932 — 16 de janeiro de 2002) foi um meteorologista, ministro da igreja Grace Communion International (Graça Comunhão Internacional) e autor sobre temas bíblicos. Ele é mais conhecido por suas obras controversas sobre o Templo de Jerusalém. 

Ernest L. Martin nasceu em Meeker, Oklahoma. Ele participou de série e ensino médio em Exeter, Califórnia, e se formou na faculdade das College of the Sequoias, na Califórnia, especializado em meteorologia. De 1950 a 1954 foi membro da Força Aérea dos Estados Unidos, que o enviou para a Universidade do Novo México, para continuar a sua educação em meteorologia, e após isso, ele tornou-se. Ele passou um ano trabalhando em pesquisa e desenvolvimento para estudos de alta altitude em Denver, Colorado.

Ligações externas 

 

Nascidos em 1932
Naturais de Oklahoma
Autores e entidades espirituais
Meteorologistas dos Estados Unidos